Amling steht für:
 Amling, Nebenfluss der Passarge (Pasłęka) in Ostpreußen, seit 1945: Jemiołówka in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren

Amling ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Gustav von Amling (1650–1703), deutscher Kupferstecher
 Christian Amling (1953–2019), deutscher Physiker, Autor, Politiker und Galerist 
 Franz Amling (1853–1894), deutscher Landschafts-, Schlachten- und Jagdmaler sowie Zeichner und Illustrator
 Jacob Amling (1630–1698), deutscher Mediziner und Hofmathematiker der Würzburger Fürstbischöfe
 Max Amling (1934–2017), deutscher Politiker
 Michael Amling (* 1966), deutscher Arzt, Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina
 Wolfgang Amling (1542–1606), reformierter Theologe und Konfessionalist
 Wolfgang Amling jun. (1569–1613), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Ameling